Олива, або маслина — рід рослин родини маслинових
 Маслина європейська (Olea europaea) — найпоширеніший одомашнений вид цього роду
 Оливка, або маслина — плід маслини європейської (оливкового дерева), з якої виробляють маслинову олію та споживають соленою і маринованою
 Олива  — нижчий ґатунок (сорт) олії, який добувається з плодів цього дерева гарячим пресуванням і використовується для освітлення (переважно у лампадах), для змащування чого-небудь тощо
 Олива (нафтопродукти): в Україні існує подвійний термінологічний підхід до визначення одного і того ж терміна: в українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності вживають термін «масло моторне», а у чинних Державних стандартах України використовують термін «олива моторна», що призводить до неправильного трактування виду товару, а також до непорозумінь під час митного оформлення та експертизи товарів у митних цілях.
 Олива — відповідно до ДСТУ 3437-96, чинного з 01.07.1997 р., — суміш високомолекулярних нафтових вуглеводнів, що використовуються в техніці як мастильний, електроізоляційний, консерваційний матеріал та робоча рідина, (тобто те, що російською мовою називають  або , англійською ).
 Мастильна олива — олива, що використовується для зменшення тертя між рухомими поверхнями та у залежності від способу отримання і області застосування може розглядатись як:
 Моторна олива — мастильна олива для поршневих двигунів внутрішнього згоряння та інших двигунів..
 Трансмісійна олива — олива для механічних трансмісій, яку отримують найчастіше на основі екстрактів від селективного очищення залишкових нафтових олив з додаванням дистилятних олив і присадок (протизносних, протизадирних тощо), котрі переважно містять фосфор, хлор, сірку, дисульфід молібдену.
 Індустріальна олива — олива для верстатів та механізмів промислового устаткування. До цього виду олив відносяться дистилятні мінеральні оливи малої та середньої кінематичної в'язкості, що використовуються як мастильні матеріали, переважно у вузлах тертя верстатного та енергетичного обладнання, а також як основа при створенні гідравлічних рідин, пластичних та технологічних мастил.
 Гідравлічна олива — гідравлічна рідина, призначена для застосування в об'ємних гідроприводах.
 Трансформаторна олива, або трансформа́торне ма́сло — мінеральна олива високої чистоти і малої в'язкості, що отримується шляхом очищення фракцій нафти. Застосовується для заливання силових і вимірювальних трансформаторів, дугогасного реакторного обладнання, а також масляних вимикачів.
 Олива (колір) — відтінок темно-зеленого забарвлення з різним ступенем жовтого відтінку.

 Олива — село в Іванківському районі Київської області
 Олива — селище на території Великої Ялти в Автономній Республіці Крим

Див. також 
 Оліва

Примітки